Het ATP-toernooi van Wenen (officieel het Erste Bank Open) van 2014 vond plaats van 13 tot en met 19 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale David Ferrer met 5-7, 6-2 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Jürgen Melzer en Philipp Petzschner. Zij versloegen in de finale Andre Begemann en Julian Knowle met 7-6(6), 4-6 en [10-7].

Het toernooi van 2014 bijna 50.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen